TVM (schaatsploeg)
 TVM (wielerploeg)
 TVM (rallyploeg)